Geldenhuys ist der Familienname folgender Personen:

 Burger Geldenhuys (* 1956), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gharde Geldenhuys (* 1981), namibische Turnerin
 Hendrik Albertus Geldenhuys (1925–1990), südafrikanischer Botschafter
 Johannes Geldenhuys (1935–2018), südafrikanischer Offizier
 Quintin Geldenhuys (* 1981), südafrikanisch-italiensischer Rugby-Union-Spieler